

Geografia 
 Bær – ex comune del Vestfirðir (Islanda)

Persone 
 Max Baer – pugile e attore statunitense
 Karl von Baer – biologo tedesco
 Ralph Baer –  inventore e ingegnere tedesco naturalizzato statunitense
 Richard Baer – militare tedesco
 Robert Baer – scrittore statunitense
 Stam van Baer – modella olandese